Ruta 135 (o Carretera 135) puede referirse a las siguientes carreteras:
 Ruta Nacional 135, en la provincia de Entre Ríos, Argentina.
 N-135, en España.